Wemale (lud)
 język wemale